

Geografia

Niemcy 
 Marienwerder – dzielnica Hanoweru
 Marienwerder – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Barnim
 Marienwerder – były powiat

Polska 
 Kwidzyn
 Załęże

Osoby 
 Johannes Marienwerder – niemiecki teolog katolicki

Zobacz też 
 Regierungsbezirk Marienwerder